

Россия 
 Парк имени 1 Мая — парк культуры и отдыха в Ростове-на-Дону.
 Парк имени 1 Мая («Сад имени 1 Мая») — парк культуры и отдыха в Нижнем Новгороде.
 Парк имени 1 Мая — детский парк в Москве.
 Парк имени 1 Мая — парк в Красноярске.